A categoria 73 kg masculino do Campeonato Mundial de Judô ocorreu no dia 28 de agosto.

Medalhas

Resultados

Grupo A
Primeira rodada das lutas

Grupo B
Primeira rodada das lutas

Grupo C
Primeira rodada das lutas

Grupo D
Primeira rodada das lutas

Finais

Repescagem

Referências
Tabela Oficial

Campeonato Mundial de Judô de 2013